|-
| (20501) 1999 RD10||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20502) 1999 RG11||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20503 Адамтазі (Adamtazi)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20504) 1999 RH15||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20505) 1999 RE16||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20506) 1999 RO17||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20507) 1999 RU19||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20508) 1999 RL25||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20509) 1999 RL26||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20510) 1999 RQ26||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20511) 1999 RJ31||||8 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 20512 Ротенберг (Rothenberg)||||10 вересня 1999||Дребах||А. Кнофель
|-
| 20513 Лаціо (Lazio)||||10 вересня 1999||Кампо Катіно||Франко Малліа,Джанлуко Масі
|-
| (20514) 1999 RD34||||7 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (20515) 1999 RO34||||11 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (20516) 1999 RP34||||11 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 20517 Джудікрістал (Judycrystal)||||11 вересня 1999||Олате||Л. Робінсон
|-
| 20518 Рендтель (Rendtel)||||12 вересня 1999||Дребах||А. Кнофель
|-
| (20519) 1999 RH36||||12 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (20520) 1999 RC38||||13 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (20521) 1999 RM38||||13 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 20522 Йогешвар (Yogeshwar)||||13 вересня 1999||Дребах||А. Кнофель
|-
| (20523) 1999 RZ41||||13 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 20524 Bustersikes||||13 вересня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (20525) 1999 RU43||||14 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 20526 Батомпсон (Bathompson)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20527 Дейджовестріч (Dajowestrich)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20528 Кайлйоан (Kyleyawn)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20529 Зверлінг (Zwerling)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20530 Джонайрес (Johnayres)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20531 Стівбебкок (Stevebabcock)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20532 Бенбілбі (Benbilby)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20533 Ірмабонхам (Irmabonham)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20534 Боземан (Bozeman)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20535 Маршбарроуз (Marshburrows)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20536 Трейсікартер (Tracicarter)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20537 Сандрадероса (Sandraderosa)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20538) 1999 RN84||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20539 Ґадберрі (Gadberry)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20540 Маргальперн (Marhalpern)||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20541) 1999 RN93||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20542) 1999 RD94||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20543) 1999 RZ98||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20544 Кімгансел (Kimhansell)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20545 Каренговел (Karenhowell)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20546) 1999 RA105||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20547) 1999 RD105||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20548) 1999 RM107||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20549) 1999 RH110||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20550) 1999 RX110||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20551) 1999 RE112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20552) 1999 RU112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20553 Доналдгок (Donaldhowk)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20554) 1999 RW114||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20555 Дженнінґз (Jennings)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20556 Міджкімбл (Midgekimble)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20557 Девідкалка (Davidkulka)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20558) 1999 RN117||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20559 Шеріданламп (Sheridanlamp)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20560) 1999 RX118||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20561) 1999 RE120||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20562) 1999 RV120||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20563) 1999 RG121||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20564 Майклоейн (Michaellane)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20565) 1999 RR123||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20566 Лорілі (Laurielee)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20567 Маккверрі (McQuarrie)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20568 Міґакі (Migaki)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20569) 1999 RP132||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20570 Молчан (Molchan)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20571 Тіаморрісон (Tiamorrison)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20572 Селеморров (Celemorrow)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20573 Ґерінадлер (Garynadler)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20574 Очінеро (Ochinero)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20575) 1999 RL142||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20576 Маріоертл (Marieoertle)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20577) 1999 RM148||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20578) 1999 RH149||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20579) 1999 RX149||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20580 Мерілпітерс (Marilpeters)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20581 Прендергаст (Prendergast)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20582 Райхенбах (Reichenbach)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20583 Ріхтхаммер (Richthammer)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20584 Бріджідсеведж (Brigidsavage)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20585 Вентворз (Wentworth)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20586 Елізколод (Elizkolod)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20587 Ярґольдман (Jargoldman)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20588) 1999 RM166||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20589 Хенніедмоні (Hennyadmoni)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20590 Бонджіованні (Bongiovanni)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20591 Саміргупта (Sameergupta)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20592) 1999 RV177||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20593 Фрайліх (Freilich)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20594) 1999 RP183||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20595 Райанвісноскі (Ryanwisnoski)||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20596) 1999 RX188||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20597) 1999 RA192||||11 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20598) 1999 RO194||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20599) 1999 RD196||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20600 Деніелце (Danieltse)||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

20500